

Arte
 Grande Madonna Cowper – dipinto di Raffaello
 Piccola Madonna Cowper – dipinto di Raffaello

Medicina
 Ghiandole di Cowper – ghiandole diaframmatiche bulbouretrali, situate nel diaframma urogenitale
 Liquido di Cowper – secrezione pre-eiaculatoria

Persone
 Edward Cowper – ingegnere, inventore e accademico britannico
 Edward Alfred Cowper – ingegnere britannico, ideatore dei recuperatori di Cowper
 Frances Cowper – nobildonna britannica
 Frank Cadogan Cowper – pittore britannico
 Steve Cowper – politico statunitense
 William Cowper – attore britannico
 William Cowper – medico chirurgo ed anatomista inglese, descrittore delle ghiandole di Cowper
 William Cowper – poeta inglese

Altro
 Recuperatori Cowper – tipologia di scambiatore di calore rigenerativo